Vincitrice di otto titoli nel singolare e un titolo nel doppio nel circuito ITF, il 16 febbraio 2015 ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi al 328º posto. Il 25 agosto 2014 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio alla posizione n°578.

Collegamenti esterni